Соревнования в женском сноуборде в дисциплине Хафпайп на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 8 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

На старт вышли 19 спортсменок из 11 стран мира.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019